Neuville-les-Dames é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Neuville-les-Dames apresentava uma população de 1500 habitantes, distribuídos por 653 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain